Александровская женская гимназия:

 Александровская женская гимназия — в Санкт-Петербурге.
 Александровская женская гимназия — в Перми.